Волчья яма:
 Волчья яма — звероловная ловушка.
 «Волчья яма» — произведение (повесть) В. В. Быкова.
 «Волчья яма» — художественный фильм 1983 года, киргизского кинорежиссёра Болотбека Шамшиева.
 «Волчья яма» — австралийский фильм ужасов, 2005 года.
 «Волчья яма» — австралийский телесериал основанный на фильме Волчья яма